Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в комбинации на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 22 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт скоростного спуска запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+9), а слалома на 14:30. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Действующей олимпийской чемпионкой в суперкомбинации являлась немецкая горнолыжница Мария Хёфль-Риш, завершившая свою спортивную карьеру вскоре после окончания Игр в Сочи.

Американка Линдси Вонн очень уверенно выиграла скоростной спуск (ставшая второй Рагнхильд Мовинкель отстала на 0,74 сек), но не финишировала в слаломе. Вонн не сумела также завершить комбинацию на Играх 2006 и 2010 годов.

Мишель Гизин стала первой в истории швейцаркой, выигравшей олимпийское золото в комбинации.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)